Eteinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eteinen (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Eteinen (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar